Armageddon, bibliai fogalom
 Armageddon, katasztrófa-akciófilm
 Armageddon in Retrospect (Ördögcsapda), Kurt Vonnegut elbeszélés-gyűjteménye